Als Europameisterschaft 1987 oder EM 1987 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1987 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 1987 in Helsinki (Finnland)
 Baseball-Europameisterschaft 1987 in Spanien
 Basketball-Europameisterschaft 1987 in Athen (Griechenland)
 Bob-Europameisterschaft 1987 in Cervinia (Italien)
 Boxeuropameisterschaften 1987 in Turin (Italien)
 Curling-Europameisterschaft 1987 in Oberstdorf (Deutschland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1987 in Waalwijk (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1987 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1987 in Wien (Österreich)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1987 in Tampere, Kouvola und Hämeenlinna (Finnland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1987 in Sarajevo (Jugoslawien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1987 in Trondheim (Norwegen)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1987 in Groningen (Niederlande)
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1987 in Oslo, Moss und Drammen (Norwegen)
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1987 in Frankreich
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1987 in Reims (Frankreich)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 1987 in Moskau (UdSSR)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 1987 in London (Großbritannien)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 1987 in Bad Neuenahr (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften 1987 in Paris (Frankreich)
 Karate-Europameisterschaft 1987 in Glasgow (Großbritannien)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 1987 in Berlin (Deutschland)
 Motorrad-Europameisterschaft 1987
 Poolbillard-Europameisterschaft 1987 in Stolberg (Deutschland)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1987 in Stolberg (Deutschland)
 Ringer-Europameisterschaften 1987 in Weliko Tarnowo (Bulgarien) und Tampere (Finnland)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1987 in Jesenice (Jugoslawien)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1987 in Kreuth (Deutschland)
 Schwimmeuropameisterschaften 1987 in Straßburg (Frankreich)
 Skeleton-Europameisterschaft 1987 in Sarajevo (Jugoslawien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1987 in Wien (Österreich)
 Turn-Europameisterschaften 1987 in Moskau (UdSSR)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1987 in Gent, Auderghem/Oudergem und Eupen (Belgien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1987 in Gent, Auderghem/Oudergem und Genk (Belgien)
 Wasserball-Europameisterschaft 1987 in Straßburg (Frankreich)

!Europameisterschaft
1987